Fernández Jaén ist der Familienname folgender Personen:

 Ezequiel Fernández Jaén (1886–1946), Staatspräsident von Panama
 Roberto Fernández Jaén (* 2002), spanischer Fußballspieler, siehe Roberto Fernández (Fußballspieler, 2002)